Armenios – abitanti di Armenia (Antioquia)
Armenios – abitanti di Armenia (Quindío)